Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров на спине среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 и 18 сентября. Приняли участие 55 спортсменов из 48 стран.

Свою первую золотую медаль выиграл американский спортсмен Ленни Крайзельбург.

Для австралийца Мэттью Уэлша и немца Стива Телоке завоёванные медали также стали первыми олимпийскими наградами.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Соревнования

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт